Tolú kan syfta på:

Colombia 

 Tolú (ort i Colombia), Santiago de Tolú, Sucre, 
 Tolú Viejo, kommun, Sucre,